

Film 
 The Silence  – film per la televisione del 1975 diretto da Joseph Hardy
 The Silence  – film del 1982 diretto da Michael Toshiyuki Uno
 The Silence  – film del 2010 diretto da Peter Nicholson
 The Silence  – film del 2019 diretto da John R. Leonetti

Musica 
 The Silence  – singolo di Alexandra Burke del 2010

Televisione 
 The Silence – miniserie televisiva del 2010